Les  sont des fruits fictifs aux propriétés magiques de l'univers du manga One Piece. Maudits par les eaux et les hommes d’où leur nom, ces végétaux démoniaques dotent leurs possesseurs de pouvoirs hors-du-commun mais pénalisent ceux-ci en perdant la possibilité de nager, un problème quand on voyage en mer. Il existe plusieurs recueils de tous les fruits du démon. Quand le propriétaire d'un de ces fruits meurt, son fruit réapparaît aléatoirement dans le monde, bien qu'il semble que ce dernier choisisse le fruit ordinaire le plus proche comme nouveau réceptacle.

Liste des fruits du démon 

Voici la liste des fruits du démon apparaissant dans le manga à ce jour accompagnée du nom de leur possesseur et d'une description de leur pouvoir. Il y a donc pour cela trois parties dans cette liste de fruits du démon : les fruits réellement nommés (les noms japonais et français sont les noms officiels dévoilés tout au long du manga soit dans le manga lui-même, soit dans les SBS qu'Eiichiro Oda aura dévoilés à la suite des questions posées par les fans), les fruits apparaissant dans les épisodes hors-séries, dans les films ou bien uniquement dans les SBS et les fruits apparaissant dans le manga mais qui ne sont pas encore nommés officiellement à ce jour. Il y en aurait plus d'une centaine selon l'auteur.

Les fruits du démon sont divisés en trois catégories :
Paramecia
Permettent à leur possesseur d'obtenir une transformation physique sur un corps, sur l'environnement ou de produire diverses substances. Ce type de fruit est le plus commun de tous les fruits du démon ;
Zoan
Permettent à leur possesseur de prendre une forme animale ou hybride et varient selon l'espèce ;
Logia
Permettent à leur possesseur de transformer leur corps en un élément naturel et de devenir insensible aux attaques physiques.

Fruit du Gum Gum 
 Fruit du Gum Gum - Gomu Gomu no Mi, connu aussi sous son nom original, le Fruit de l'Humain, version Nika - Hito Hito no Mi (mangé par Monkey D. Luffy) : de type Zoan mythique, celui qui le mange peut se transformer en Nika. Confère au corps de l'utilisateur l'élasticité, le rendant insensible aux attaques physiques et à divers projectiles. La capacité d'étirement peut être utilisée en combat afin, par exemple, d'améliorer la portée et/ou la vitesse d'une attaque. Du fait des propriétés isolantes du caoutchouc, l'utilisateur est également insensible aux attaques électriques. Malgré tous ces avantages, son utilisateur reste vulnérable aux attaques tranchantes et aux attaques non-physiques. Par ailleurs, ce pouvoir fait aussi naître des sourires sur les visages du monde entier, et il est l'incarnation du "guerrier libérateur". L'éveil du fruit du démon renforce exponentiellement le corps et le degré de liberté du corps élastique de l'utilisateur, lui conférant ainsi les pouvoirs les plus extravagants au monde. Afin de cacher sa véritable identité, le fruit du démon a été renommé en "fruit du Gum Gum", de type Paramecia, par le Gouvernement mondial.

Paramecia 
  Fruit de la Fragmentation - Bara Bara no Mi (mangé par Baggy) : Permet de séparer son corps en plusieurs parties et de faire léviter ces dernières. Les parties peuvent voler dans un secteur de  de diamètre autour des pieds. Ces derniers, quant à eux, ne peuvent pas léviter (ils peuvent cependant marcher). Ce pouvoir rend l'utilisateur insensible aux armes tranchantes. N'importe quelle partie de l'utilisateur restera tout de même sensible à la douleur qu'éprouvent les autres parties détachées du corps. 

 Fruit Glisse-Glisse - Sube Sube no Mi (mangé par Alvida) : Lisse la peau de l'utilisateur et le rend, par conséquent, plus beau. De plus, sa peau devient ultra-glissante et de ce fait, dévie les objets touchant son corps.

 Fruit Boum-Boum - Bomu Bomu no Mi (mangé par Gem) : L'utilisateur peut faire exploser n'importe quelle partie de son corps y compris ses crottes de nez et son haleine, le rendant insensible aux explosions. Son utilisateur peut combiner son pouvoir avec un pistolet qu'il recharge en soufflant à l'intérieur.

 Fruit du Kilo-Kilo - Kilo Kilo no Mi (mangé par Mikita) : Permet de faire varier la masse de l'utilisateur entre un poids plume et . Il est à noter que l'utilisateur ne change pas de volume lorsqu'il change sa masse.

 Fruit des Éclosions - Hana Hana no Mi (mangé par Nico Robin) : Permet de faire pousser des parties de son corps (ou même de créer des clones) partout où son utilisateur le désire, même sur une autre personne. Il peut assembler plusieurs exemplaires du même membre afin de créer, par exemple, des mains géantes ou de créer des clones de lui-même pour tromper ses adversaires.

 Ciro-Fruit - Doru Doru no Mi (mangé par Galdino) : Permet de produire une cire durcissant rapidement et qui peut se modeler en n'importe quelle forme. Cette cire devient très résistante lorsqu'elle est durcie mais reste toujours aussi vulnérable à la chaleur que de la cire normale. Il est à noter qu'elle peut bloquer la plupart des poisons.

 Fruit du Glouton - Baku Baku no Mi (mangé par Wapol) : Permet à son utilisateur de manger n'importe quoi et d'intégrer ces aliments à son propre corps. Par exemple, s'il mange un canon, sa langue peut se transformer en un vrai canon. Il peut également faire fusionner des êtres qu'il a mangés et s'auto-ingérer afin de mincir.

 Travesti-Fruit - Mane Mane no Mi (mangé par Higurashi Kurozumi puis par Bentham) : Permet de modifier son apparence en se touchant le visage de la main droite et de reprendre son apparence normale en se touchant son visage de la main gauche. Il suffit de toucher une personne une seule fois pour que son apparence soit mémorisée pour toujours. Son utilisateur peut aussi faire des assemblages de parties de personnes différentes mais il est incapable d'attaquer s'il ne possède pas son visage et son propre corps. 

 Fruit Tailladant - Supa Supa no Mi (mangé par Das Bones) : Permet de transformer des parties de son corps en acier tranchant. Son possesseur peut, par exemple, transformer son corps en lames tranchantes pour qu'elle le protège ou ses bras pour qu'ils deviennent des lames acérées.

 Fruit de l'Oursin - Toge Toge no Mi (mangé par Zala) : Permet de transformer toutes les parties de son corps (même ses cheveux) en piques qui sont assez solides pour transpercer des murs de pierre. Ces piques sont aussi utiles pour réaliser des techniques d'acupuncture qui servent à augmenter la masse musculaire de son propre utilisateur.

 Fruit du Séquestre - Ori Ori no Mi (mangé par Hina) : Permet à son utilisateur d'emprisonner ses adversaires en entrant en contact avec ceux-ci. Ces liens de constriction sont constitués d'une substance durcissant rapidement.

 Fruit du Ressort - Bane Bane no Mi (mangé par Bellamy) : Permet de transformer des parties de son corps en ressorts qui servent à faire rebondir l'utilisateur à une vitesse impressionnante et à augmenter la puissance de ses coups.

 Fruit du Fil - Ito Ito no Mi (mangé par Don Quijote Doflamingo) : Permet de prendre le contrôle de quelqu'un et de s'en servir comme d'une marionnette ainsi que de découper aisément personnes et objets de diverses tailles dans un grand périmètre. Il permet également à son utilisateur de s'accrocher aux nuages pour "voler", de relier plusieurs fils entre eux pour créer un fouet tranchant et en version "combinée" sous forme de boule pour "tirer" des balles de fils à la manière d'un tir de pistolet. Et pour finir, il peut créer un clone à partir de ficelles qui a les mêmes capacités que son propriétaire et ce clone est insensible aux armes blanches. Grâce à son fruit, son utilisateur peut s'administrer les premiers soins en recousant ses organes et ses plaies ouvertes.

 Fruit Ramollo - Noro Noro no Mi (mangé par Foxy) : Permet d'émettre un rayon qui ralentit le mouvement de toute masse pendant 30 secondes. Ce rayon peut être réfléchi à l'aide d'un miroir et son utilisateur n'est pas immunisé contre les effets de ses rayons.

 Fruit du Portier - Doa Doa no Mi (mangé par Blueno) : Permet à son utilisateur de transformer en porte tout ce qu'il touche : que ce soit un mur, une partie d'un corps humain ou le vide. Dans ce dernier cas, l'utilisateur "disparait" dans une autre dimension et peut se rendre n'importe où il le désire en ouvrant une porte à un endroit déterminé.

 Fruit des Bulles - Awa Awa no Mi (mangé par Kalifa) : Permet à son possesseur de produire des bulles de savon qui nettoient tout jusqu'à retirer la force elle-même. Permet aussi de savonner la peau et de rendre l'ennemi tellement glissant qu'il ne peut presque plus se mouvoir ou tenir quoi que ce soit dans ses mains.

 Fruit des Baies - Beri Beri no Mi (mangé par Very Good) : Permet à son utilisateur de diviser son corps en parties qui ressemblent à des baies et donc de rebondir sur toutes surfaces. Il est donc immunisé contre les coups de poing et les armes contondantes.

 Fruit de la Rouille - Sabi Sabi no Mi (mangé par Shu) : Permet à son possesseur de faire rouiller tout ce qu'il touche. Il peut donc rouiller toutes armes blanches ou membres d'êtres vivants.

 Fruit des Roues - Shari Shari no Mi (mangé par Sharinguru) : Permet à son propriétaire de transformer des parties de son corps en roues et de les faire tourner à grande vitesse.

 Fruit de l'Ectoplasme - Horo Horo no Mi (mangé par Perona) : Permet à son utilisateur de créer des fantômes ayant diverses capacités comme saper le moral ou exploser. Il permet également à son utilisateur de se rendre intangible : son utilisateur peut donc flotter dans l'air et traverser les murs mais a le gros désavantage de laisser son corps inerte sans défense.

 Fruit de la Résurrection - Yomi Yomi no Mi (mangé par Brook : Permet au propriétaire de revenir à la vie une fois mort (ce pouvoir ne marche qu'une seule fois). Son possesseur peut faire sortir son âme de son corps pour lui faire traverser les murs et la faire revenir dans son corps comme il le souhaite. De même, si on lui coupe la tête, son fruit lui permet de ramener celle-ci sur ses épaules par la seule force de sa volonté (l'âme est toujours reliée à son corps). Si son pouvoir est combiné à une épée, il peut blesser en gelant tout ennemi qu'il touche grâce au froid glacial des tréfonds que son âme apporte à son épée.

 Fruit de l'Ombre - Kage Kage no Mi (mangé par Gecko Moria) : Permet à son utilisateur de contrôler les ombres. Il peut couper les ombres de n'importe qui à l'aide d'une paire de ciseaux et les ombres ainsi retirées peuvent être enfermées dans des corps inertes, ce qui donne naissance à des zombies possédant les techniques de combat de la personne à qui appartenait l'ombre. Si les ombres sont enfermées dans le corps d'un être vivant, elles ne peuvent rester que peu de temps et ceci, en fonction de la force mentale de celui-ci. Pour exemple, son utilisateur en a consommé jusqu'à 1000. Il est à noter aussi que son utilisateur peut utiliser sa propre ombre et la rendre tangible. Il peut donc utilisé son ombre afin de se téléporter ou se protéger des attaques physiques.

 Fruit de l'Invisibilité - Suke Suke no Mi (mangé par Absalom puis absorbé par Shiliew) : Permet à son utilisateur de se rendre invisible ainsi que tout ce qu'il touche (êtres vivants, armes à feu, etc.)

 Fruit des Coussinets - Nikyu Nikyu no Mi (mangé par Bartholomew Kuma) : Permet à l'utilisateur, grâce à des coussinets qu'il détient aux mains, de projeter de puissantes ondes de chocs, de se téléporter ou bien de repousser tout et n'importe quoi tels que la douleur et les attaques physiques. Son utilisateur peut "expédier" ses adversaires n'importe où il le désire.

 Magnéto-Fruit - Jiki Jiki no Mi (mangé par Eustass Kidd) : Permet à l'utilisateur de manipuler les forces magnétiques, pouvant ainsi attirer les métaux à lui mais également les repousser. Il peut également créer un golem de métaux lorsqu'une grande quantité est réunie.

 Fruit du Bistouri - Ope Ope no Mi (mangé par Trafalgar D. Water Law) : Ce fruit permet à celui qui le mange de créer une sphère dans laquelle il peut tout faire comme inter-changer quelque chose avec une autre ou allonger les portées de ses coups de sabre. Il peut également découper ses victimes sans les tuer ou annuler la gravité de tout ce qui est dans la sphère. Son utilisateur peut même aller jusqu'à ôter le cœur d'une personne en la laissant en vie ou échanger les personnalités de plusieurs personnes. Ce fruit est considéré comme le « fruit du démon ultime » en raison de sa capacité unique d'accorder à une autre personne une jeunesse éternelle en échange de la vie de l'utilisateur.

 Fruit du Château - Shiro Shiro no Mi (mangé par Capone Bege) : Permet à son utilisateur de devenir un homme-château dont les quelques particularités sont les suivantes : toute personne qui se trouve à une certaine portée de lui (délimité par une zone rouge) est miniaturisée et celle qui en sort retrouve sa taille normale, le détenteur peut créer des meurtrières dans son corps afin de permettre aux assiégés de « défendre la forteresse ». L'intérieur de l'utilisateur est composé de différentes pièces où les membres peuvent y vivre. L'utilisateur peut également se miniaturiser pour y rejoindre ses invités mais celui-ci laisse son corps physique inerte. Il peut remplacer ses jambes par un système de chenilles afin de se déplacer plus aisément ou bien se transformer en une sorte de golem fortifié armé pouvant servir de refuge à ses alliés.

 Fruit de la Paille - Wara Wara no Mi (mangé par Basil Hawkins) : Permet à son utilisateur de produire et de manipuler la paille à sa guise. Il peut aussi utiliser la paille afin de rediriger les dégâts.

 Fruit du Son - Oto Oto no Mi (mangé par Scratchmen Apoo) : Permet à l'utilisateur de transformer les parties de son corps en instruments et de s'en servir comme arme.

 Fruit de la Passion - Mero Mero no Mi (mangé par Boa Hancock) : Permet à son possesseur d'utiliser l'amour comme une arme fatale à l'aide de divers moyens. Ces techniques ont pour but de pétrifier les personnes ou objets et ont toutes une forme de cœur (rayons, baisers perçants, coups de pied, etc.). Ce pouvoir ne fonctionne que sur les personnes ayant une attirance (même infime) pour l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur inverse le processus, la victime n'a aucun souvenir du temps passé pendant sa pétrification.

 Fruit du Poison - Doku Doku no Mi (mangé par Magellan) : Permet à son utilisateur de sécréter une panoplie de poisons et de gaz toxiques. Les effets de ces venins changent selon les besoins de l'utilisateur. Ce dernier peut donner n'importe quelle forme à ses créations et il peut aussi se recouvrir entièrement le corps avec du poison pour se protéger.

 Fruit des Hormones - Horu Horu no Mi (mangé par Emporio Ivankov) : Permet à son utilisateur de sécréter des hormones et de les injecter à lui-même ou à quelqu'un d'autre. Ces hormones peuvent modifier le corps de la personne à qui on les a injectés : on peut par exemple modifier son sexe. Ces hormones peuvent aussi soigner, revitaliser (adrénaline) ou grossir une partie du corps.

 Fruit des Ciseaux - Choki Choki no Mi (mangé par Inazuma) : Permet à son utilisateur de transformer ses mains en ciseaux qui coupent absolument n'importe quoi, des feuilles de papier jusqu'aux murs de briques. Toute matière découpée peut être maniée très facilement.

 Fruit du Tremblement - Gura Gura no Mi (mangé par Edward Newgate puis absorbé par Marshall D. Teach) : Permet à son utilisateur de créer des ondes sismiques pour ainsi provoquer des tremblements de terre ou fissures (même dans l'air ambiant) qui détruisent tout ce qui se trouve dans leurs zones d'effet. La force de ces ondes varie selon le désir de l'utilisateur et ces ondes peuvent être démesurément grandes. Le pouvoir de ce fruit est tellement puissant qu'il peut aussi provoquer des tsunamis ou des abîmes. Les ondes sismiques peuvent recouvrir les armes pour décupler la puissance de leurs coups.

 Fruit Étincelant - Kira Kira no Mi (mangé par Joz) : Permet à son utilisateur de transformer son corps en diamant. Il possède alors une résistance hors du commun.

 Fruit de la Poche - Poke Poke no Mi (mangé par Blamenco) : Permet à l'utilisateur de créer des poches sur son corps pour y stocker des objets.

 Fruit de la Lessive - Woshu Woshu no Mi (mangé par Tsuru) : Permet à son utilisateur de laver les gens de leurs cœurs impurs et de les étendre sur un fil. Ces personnes ne peuvent ensuite plus se mouvoir.

 Fruit Flottant - Fuwa Fuwa no Mi (mangé par Shiki) : Il permet à son utilisateur de soulever des objets en contrôlant la gravité. Vu que son utilisateur a des épées à la place de ses jambes, il peut également s'envoler. (Même si ce fruit est apparu dans un film, son utilisation a été démontrée dans le chapitre 0 de One Piece expliquant l'évasion de Shiki de la prison d'Impel Down). 

 Fruit du Dans-le-mille - Mato Mato no Mi (mangé par Vander Decken IX) : Permet à son utilisateur de viser une « cible » à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit avec n'importe quel objet, qu'il soit animé ou pas. Son utilisateur est limité à une cible par main en la touchant simplement : celles-ci sont mémorisées jusqu'à ce qu'il décide d'en toucher une autre.

 Fruit des Âmes - Soru Soru no Mi (mangé par Carmel puis par Charlotte Linlin) : Permet de manipuler l'âme des êtres humains au souhait de l'utilisateur. Ce dernier peut introduire une âme dans un objet ou un animal pour le rendre vivant afin de l'humaniser, c'est-à-dire de leur donner une conscience et le don de parole. Ces êtres sont appelés les "Homies". L'utilisateur peut aussi répartir sa propre âme en fragments qui vivent sous forme d'avatar du mangeur du fruit. Ces avatars ont pour rôle principal de récolter des fragments de vies d'êtres vivants afin de les redistribuer à son possesseur. Les personnes n'ayant aucune peur à l'idée de mourir ou possédant un pouvoir psychique sont plus résistantes à ce fruit.

 Fruit du Vêtement - Fuku Fuku no Mi (mangé par Kinémon) : Permet à son utilisateur de créer des vêtements à partir de feuilles ou de pierres.

 Fruit du Joujou - Hobi Hobi no Mi (mangé par Sugar) : Permet de transformer n'importe quelle personne en jouet en la touchant simplement. Les personnes transformées n'ont plus le contrôle de leur corps et obéissent aux ordres qu'on leur donne (du moins, si l'utilisateur leur en a donné). Les effets de ce fruit arrêtent la croissance de son utilisateur au moment où il le mange. Les personnes transformées en jouet tombent dans l'oubli, tous les souvenirs liés à elles disparaissent et elles sont préservées du vieillissement. Si l'utilisateur tombe inconscient, toutes les personnes redeviennent elles-mêmes et les souvenirs des personnes qui les avaient oubliées refont surface.

 Armo-fruit - Buki Buki no Mi (mangé par Baby 5) : Permet à son utilisateur de transformer des parties de son corps en armes de tout genre (revolver, canon, sabre, missile…).

 Fruit du Tournis - Guru Guru no Mi (mangé par Buffalo) : Permet à son utilisateur de rendre toutes les parties de son corps rotatives lui permettant donc de voler dans les airs et de produire des ouragans en faisant tourner à pleine vitesse une partie précise de son corps.

 Fruit du Poisse-Poisse - Beta Beta no mi (mangé par Trébol) :  le corps de celui qui le mange peut générer du mucus à volonté.  Ce mucus a les caractéristiques suivantes : collant, adhérent et inflammable. Il peut donc utiliser son mucus pour agripper des objets, coller à toutes les surfaces ou bien l'enflammer. 

 Fruit de la Gravité - Zushi Zushi no Mi  (mangé par Issho) :  Permet à l'utilisateur de manipuler la gravité autour d'un endroit précis en envoyant des forces gravitationnelles comme des blocs rocheux, des météorites ou en exerçant une force contre un adversaire au sol.

 Fruit de la Barrière -  Bari Bari no Mi (mangé par Semimaru Kurozumi puis par Bartolomeo) : Permet à son utilisateur de générer des barrières presque invisibles lui permettant de renvoyer ou de bloquer toute attaque. Ses barrières peuvent prendre toute une série de formes diverses (raquette, escaliers, ...). 

 Fruit de la Couture - Nui Nui no Mi (mangé par Léo) : Permet à son utilisateur de tout coudre et découdre sur des surfaces planes. Ces coutures sont assez résistantes pour tenir des personnes "accrochées" au sol.

 Fruit du Regard - Giro Giro no Mi (mangé par Viola) : Permet à son utilisateur de lire dans l'esprit des gens, de transmettre ses propres souvenirs à quelqu'un d'autre ainsi que de générer des larmes de formes variées (ex : des larmes en formes de baleines ayant suffisamment de puissance pour pulvériser des caisses en bois et assommer un groupe de personnes). Il permet également à son utilisateur d'observer des évènements qui ont lieu loin de lui en « transmutant » son regard en oiseau pour observer depuis les cieux tout ce qui se passe dans un périmètre donné.  

 Fruit de l'Art - Ato Ato no Mi (mangé par Jora) : Permet à son utilisateur de créer une brume qui transforme tout ce qu'elle touche en œuvre-d'art. Tout être ou objet transformé en œuvre-d'art perdent leur fonctionnalité originelle.

 Fruit de la Pelisse - Jake Jake no Mi (mangé par Kelly Funk) : Permet à son utilisateur de s'approprier les capacités physiques et mentales d'un être vivant (humain ou animal) en le portant à la même manière qu'une veste. 

 Fruit du Paf-Paf - Pamu Pamu no Mi (mangé par Gladius) : Permet de gonfler jusqu'au point de rupture un objet et de provoquer son explosion ainsi que de faire exploser son utilisateur par simple contact.
	
 Fruit du Barbotage - Sui Sui no Mi (mangé par Señor Pink) : Permet à l'utilisateur de liquéfier toutes surfaces autour de lui. Il peut donc nager dans des surfaces telles que les murs ou même le sol.

 Fruit du Tonne-Tonne - Ton Ton no Mi (mangé par Machvise) : Son utilisateur peut flotter dans l'air et ensuite atterrir sur l'ennemi afin de l'écraser au sol, très rapidement. 

 Fruit du Vole-au-Vent - Hira Hira no Mi (mangé par Diamante) : Permet de transformer la consistance dure d'un objet comme une cape d'acier en celle d'un drapeau. Son utilisateur peut même rendre un sabre "mou" et ensuite le re-solidifier une fois que celui-ci aura pris une forme différente. Il peut aussi devenir lui-même un drapeau capable de flotter.

 Fruit de la Caillasse - Ishi Ishi no Mi (mangé par Pica) : Permet à son détenteur de se fondre dans la pierre et de créer toute forme qu'il désire comme un clone de lui-même exponentiellement plus grand. Il peut modifier et contrôler à volonté la forme de tout objet ou structure constitués de roches.

 Fruit du Pinceau - Fude Fude no Mi (mangé par Kanjuro Kurozumi) : Permet à l'utilisateur de générer de l'encre à partir de son corps et de transformer les dessins créés avec cette encre en objets tridimensionnels et réalistes.

 Fruit de la Sourdine - Nagi Nagi no Mi (mangé par Don Quijote Rosinante) : Permet de créer des barrières insonorisées permettant d'annuler totalement les sons qu'il produit (ou depuis une zone où il se trouve) et ceux venant de l'extérieur.

 Fruit de la Guérison - Chiyu Chiyu no Mi (mangé par Manshelly) : Permet de soigner temporairement tout être vivant par l'intermédiaire des pleurs de son utilisateur. Il peut soigner de manière définitive des blessés en prenant un peu d'énergie vitale de personnes en bonne santé (cette énergie prend la forme d'une fleur de pissenlit). Par extension, son utilisateur peut réparer tout objet mais au détriment de son espérance de vie.

 Fruit du Parchemin - Maki Maki no Mi (mangé par Raizo) : Permet à l'utilisateur de créer et de manipuler des parchemins à volonté. Les parchemins ont des propriétés spéciales, comme le pouvoir de stocker des objets ou des attaques à l'intérieur.

 Fruit du Miroir - Mira Mira no Mi (mangé par Charlotte Brûlée) : Permet à son utilisateur de pouvoir répéter les gestes de ses adversaires et de réfléchir les attaques de ces derniers. Il est également possible de refléter des personnes sur des animaux. Les êtres vivants peuvent être capturés dans les miroirs et se retrouver dans un monde où les miroirs sont uniquement les points d'accès à ce monde. Ces miroirs sont des sources d'informations pour son utilisateur et les personnes se trouvant actuellement dans le monde « miroir » à la suite de questions qui peuvent être posées par ceux-ci (par exemple, communication de la position d'une personne, etc.)

 Fruit de la Léchouille - Pero Pero no Mi (mangé par Charlotte Slurp) : Permet à l'utilisateur de transformer des objets en sucreries pour ensuite les lécher. Il peut aussi transformer en sucrerie des êtres vivants, ce qui aura pour effet de les tuer. De plus, son utilisateur peut créer des objets complexes telles que des escalators ayant les mêmes fonctions que leur versions "réelles". En contrepartie, les sucreries peuvent fondre après un certain laps de temps à cause de la chaleur ou du feu et également être mangées.

 Fruit du Biscuit - Bisu Bisu no Mi (mangé par Charlotte Cracker) : Permet à l'utilisateur de produire et de manipuler des biscuits à sa guise. Son utilisateur peut se couvrir de biscuits afin de se créer un alter-ego différent de lui-même et créer une multitude de copie de ce même alter-ego. Le biscuit peut être rendu inefficace via l'utilisation d'eau et il est donc plus facile pour un ennemi de les manger.

 Fruit du Beurre - Bata Bata no Mi (mangé par Charlotte Galette) : Permet à l'utilisateur de produire et de manipuler du beurre à sa guise.

 Fruit du Livre - Buku Buku no Mi (mangé par Charlotte Mont d'Or) : Permet à l'utilisateur de manipuler des livres à sa guise et de créer des dimensions à l'intérieur des pages du livre pour y piéger des objets ou des êtres vivants. Toutefois, brûler les livres libérera ceux confinés à l'intérieur.

 Fruit de la Crème - Kuri Kuri no Mi (mangé par Charlotte Opéra) : Permet à l'utilisateur de produire et de manipuler de la crème à sa guise.

 Fruit du Presse-Presse - Shibo Shibo no Mi (mangé par Charlotte Smoothie) : Permet à l'utilisateur de transmettre et de retirer du liquide aux objets et aux êtres vivants.

 Fruit des Souvenirs - Memo Memo no Mi (mangé par Charlotte Pudding) : Permet à l'utilisateur d'extraire la mémoire d'une personne sous le format d'une pellicule. Par ce biais, il peut manipuler la mémoire de la personne en soustrayant des souvenirs indésirables et/ou en insérant des souvenirs pris précédemment à d'autres victimes. Lorsque certaines personnes deviennent amnésiques, son utilisateur peut leur faire récupérer momentanément leurs mémoires.

 Fruit du Riz Gluant - Mochi Mochi no Mi (mangé par Charlotte Dent-de-chien) : Permet à l'utilisateur de générer du riz gluant à volonté. Il peut ainsi bloquer les attaques de n'importe qui et également les piéger dans une grande quantité de riz gluant. De plus, il possède plusieurs similarités avec le fruit du Gum Gum, comme l'élongation des membres ou le blocage de tous tirs d'armes à feu. Néanmoins, la substance se dissout après avoir reçu une grande quantité d'eau. C'est un Paramecia spécial.

 Fruit de la Lampe - Hoya Hoya no Mi (mangé par Charlotte Daifuku) : Permet à l'utilisateur de faire sortir un puissant génie de son corps et d'attaquer ses adversaires avec lui. Ce génie est armé d'une hallebarde.

 Fruit de la Chaleur - Netsu Netsu no Mi (mangé par Charlotte Oven) : Permet à l'utilisateur de chauffer les parties de son corps et de transférer la chaleur sur des objets. La chaleur générée par son utilisateur le rend plus résistant aux armes blanches.

 Fruit du Cuistot - Kuku Kuku no Mi (mangé par Streusen) : Permet à l'utilisateur de transformer les objets naturels en ingrédients pour être, par la suite, mangés.

 Fruit de la Mixité -  Gocha Gocha no Mi (mangé par Charlotte Newshi) : Permet à l'utilisateur de fusionner avec d'autres personnes.

 Fruit du Pousse-Pousse - Oshi Oshi no Mi (mangé par Morley) : Permet à l'utilisateur de manipuler et de se déplacer dans la roche comme de l'argile. Il permet ainsi de créer des tunnels.

 Fruit de l'Exaltation - Kobu Kobu no Mi (mangé par Belo Betty) : Permet à l'utilisateur de motiver les personnes dans un combat et d'éveiller leur pouvoir latent pour se battre.

 Fruit du Millet - Kibi Kibi no Mi (mangé par Tama Kurozumi) : Permet à l'utilisateur de générer des dangos puis de rendre servile tout animal qui en consomme. Cela fonctionne sur les utilisateurs des SMILES, mais pas sur les utilisateurs de fruit du démon de type Zoan.

 Fruit du Temps - Toki Toki no Mi (mangé par Toki Kozuki) : Permet à l'utilisateur de pouvoir voyager dans le futur.

 Fruit de la Maturation - Juku Juku no Mi (mangé par Shinobu) : Permet à l'utilisateur de mûrir et de décomposer des objets inanimés. Il peut également faire vieillir des êtres vivants.

 Fruit de la Maladie - Shiku Shiku no Mi (mangé par Doc Q) : Permet à l'utilisateur d'infecter des maladies aux êtres vivants.

 Fruit de la Téléportation - Wapu Wapu no Mi (mangé par Van Auger) : Permet à l'utilisateur de téléporter des êtres vivants.

 Fruit de la Force - Riki Riki no Mi (mangé par Jesus Burgess) : Permet à l'utilisateur de posséder une force surhumaine.

 Fruit du Ciboulot - Nomi Nomi no Mi (mangé par Végapunk) : Permet à l'utilisateur de stocker une quantité infinie de connaissances dans son cerveau, augmentant ainsi sa taille de sa tête.

Zoan

Normal 

 Fruit du Bovin, version Bison - Ushi Ushi no Mi (mangé par Dolton) : celui qui le mange devient à moitié bison. Sa vitesse, ses réflexes et sa force sont nettement accrus.

 Fruit de l'Humain - Hito Hito no Mi (mangé par Tony-Tony Chopper) : celui qui le mange devient à moitié humain. Son utilisateur étant à la base un renne, celui-ci a attrapé donc une intelligence lui permettant d'acquérir une grande quantité de connaissance. Avant l'ellipse, Chopper devait prendre une Rumble-Ball pour avoir plus de transformation pendant 3 minutes (si au bout des 3 minutes il reprenait une Rumble-Ball, il ne contrôlait plus ses transformations et s'il prenait une 3e Rumble-Ball, il devenait un monstre gigantesque mais inconscient, détruisant ennemis comme alliés). Après l'ellipse, il maîtrise parfaitement toutes les transformations et lorsqu'il prend une Rumble-Ball il devient le monstre gigantesque mais en se contrôlant.

 Fruit du Volatile, version Faucon - Tori Tori no Mi (mangé par Pell) : celui qui le mange devient à moitié faucon. Ce pouvoir lui offre une vue perçante, une rapidité surprenante et donne la capacité de voler.

 Fruit du Canidé, version Basset - Inu Inu no Mi (mangé par Lassou) : celui qui le mange devient à moitié basset. Étant donné que son utilisateur est une arme à feu, cela en a fait un être mi-fusil mi-chien.

 Fruit Fouisseur - Mogu Mogu no Mi (mangé par Drophy) : celui qui le mange devient à moitié taupe. Il peut ainsi creuser de gigantesques galeries dans presque tous les matériaux.

 Fruit du Canidé, version Chacal - Inu Inu no Mi (mangé par Chaka) : celui qui le mange devient à moitié chacal. Son agilité en forme hybride est alors nettement supérieure à la moyenne.

 Fruit du Cheval - Uma Uma no Mi (mangé par Pierre) : celui qui le mange devient à moitié cheval. Étant donné que son utilisateur est un oiseau, cela en a fait un être mi-oiseau mi-cheval. Ceci le transforme en un genre de pégase.

 Fruit du Félin, version Léopard - Neko Neko no Mi (mangé par Rob Lucci) : celui qui le mange devient à moitié léopard. Sa force et sa vitesse sont ainsi décuplées de façon impressionnante et avec les techniques du Rokushiki, il peut accéder à une deuxième forme hybride plus petite et plus agile.

 Fruit du Pachyderme - Zo Zo no Mi (mangé par Funkfreed) : celui qui le mange devient à moitié éléphant. Étant donné que son utilisateur est une épée, cela en a fait un être mi-épée mi-éléphant. Ayant acquis une conscience et donc une certaine intelligence, elle peut avoir une portée phénoménale.

 Fruit du Canidé, version Loup - Inu Inu no Mi (mangé par Jabura) : celui qui le mange devient à moitié loup. Sa force et sa rapidité sont plus grandes en forme hybride.

 Fruit du Bovin, version Girafe - Ushi Ushi no Mi (mangé par Kaku) : celui qui le mange devient à moitié girafe. Ses coups de pied et de nez sont nettement plus puissants (surtout avec le Shigan du Rokushiki).

 Fruit du Reptile, version Cobra Royal - Hebi Hebi no Mi (mangé par Boa Marigold) : permet à l'utilisateur de se transformer comme il lui plait en cobra : il peut lancer des jets de poison mortel, peut transformer ses cheveux en serpent et est insensible au feu.

 Fruit du Reptile, version Anaconda - Hebi Hebi no Mi (mangé par Boa Sandersonia) : permet à son utilisateur de se transformer comme il lui plait en anaconda : l'utilisateur peut transformer ses cheveux en serpents durs comme l'acier.

 Fruit de la Tortue - Kame Kame no Mi (mangé par Pekoms) : celui qui le mange peut se transformer en tortue à la carapace indestructible. Étant aussi résistante que le diamant, elle protège son utilisateur contre, entre autres, les tirs d'armes à feu et les effondrements de bâtiments.

 Fruit de l’Œuf - Tama Tama no Mi (mangé par Delœuf) : permet à l'utilisateur de transformer sa composition corporelle en œuf. À chaque fois qu'il est sérieusement blessé, son utilisateur se régénère dans une forme de plus en plus aboutie de poulet et augmente exponentiellement ses capacités physiques.

 Fruit de la Salamandre, version Axolotl - Sara Sara no Mi (mangé par Smiley) : celui qui le mange peut se transformer en axolotl, l'utilisateur étant une énorme masse gélatineuse vivante fait d'un produit inflammable, il peut se déplacer bien plus rapidement pour charger ses victimes et se subdiviser en une multitude de petites créatures comme la version originale.

 Fruit de l'Insecte, version Scarabée-Rhinocéros - Mushi Mushi no Mi (mangé par Kabu) : celui qui le mange peut se transformer en scarabée rhinocéros. Il permet à son utilisateur de voler.

 Fruit de l'Insecte, version Guêpe - Mushi Mushi no Mi (mangé par Bee Anne) : celui qui le mange peut se transformer en guêpe. Il permet à son utilisateur de voler.

 Fruit du Volatile, version Albatros - Tori Tori no Mi (mangé par Morgans) : celui qui le mange peut se transformer en albatros.

 Fruit du Canidé, version Tanuki - Inu Inu no Mi (mangé par Bunbuku) : celui qui le mange peut se transformer en tanuki.

Antique 

 Fruit du Dinosaure, version Allosaurus - Ryu Ryu no Mi (mangé par X-Drake) : celui qui le mange peut se transformer en allosaurus.

 Fruit du Pachyderme, version Mammouth - Zo Zo no Mi (mangé par Jack) : celui qui le mange peut se transformer en mammouth. Il permet d'augmenter la force et l'allonge de son possesseur de manière exceptionnelle. Il a de plus une certaine résistance contre les attaques physiques vu la dureté de sa peau.

 Fruit du Dinosaure, version Spinosaurus - Ryu Ryu no Mi (mangé par Page One) : celui qui le mange peut se transformer en spinosaurus.

 Fruit du Dinosaure, version Ptéranodon - Ryu Ryu no Mi (mangé par King) : celui qui le mange peut se transformer en ptéranodon.

 Fruit du Dinosaure, version Brachiosaure - Ryu Ryu no Mi (mangé par Queen) : celui qui le mange peut se transformer en brachiosaure.

 Fruit du Dinosaure, version Pachycephalosaurus - Ryu Ryu no Mi (mangé par Ulti) : celui qui le mange peut se transformer en pachycephalosaurus.

 Fruit du Dinosaure, version Tricératops - Ryu Ryu no Mi (mangé par Sasaki) : celui qui le mange peut se transformer en tricératops.

 Fruit de l'Araignée, version Rosamygale grauvogeli - Kumo Kumo no Mi (mangé par Black Maria) : celui qui le mange peut se transformer en rosamygale grauvogeli.

 Fruit du Félin, version Tigre à dents de sabre - Neko Neko no Mi (mangé par Who's Who) : celui qui le mange peut se transformer en tigre à dents de sabre.

Mythique 
 Fruit du Volatile, version Phénix - Tori Tori no Mi (mangé par Marco) : celui qui le mange peut se transformer en phénix. Il peut se régénérer et également soigner les blessures d'autres êtres vivants.

 Fruit de l'Humain, version Bouddha - Hito Hito no Mi (mangé par Sengoku) : celui qui le mange peut se transformer en un imposant Daibutsu qui augmente considérablement sa force physique. Il peut générer des ondes de choc.

 Fruit du Poisson, version Dragon azur - Uo Uo no Mi (mangé par Kaido) : celui qui le mange peut se transformer en dragon azur.

 Fruit du Canidé, version Renard à neuf queues - Inu Inu no Mi (mangé par Catarina Devon) : celui qui le mange peut se transformer en renard à neuf queues.

 Fruit du Reptile, version Dragon à huit têtes - Hebi Hebi no Mi (mangé par Orochi Kurozumi) : celui qui le mange peut se transformer en dragon à huit têtes.

 Fruit de l'Humain, version Onyudo - Hito Hito no Mi (mangé par Onimaru) : celui qui le mange peut se transformer en .

 Fruit du Canidé, version Loup divin - Inu Inu no Mi (mangé par Yamato) : celui qui le mange peut se transformer en loup divin.

 Fruit du Cheval, version Pégase - Uma Uma no Mi (mangé par Stronger) : celui qui le mange peut se transformer en pégase.

Logia 

 Fruit Fumigène - Moku Moku no Mi (mangé par Smoker) : le corps de celui qui le mange se transforme en fumée. Il peut alors créer de la fumée pour attraper ses adversaires et peut se propulser avec sa fumée pour se déplacer plus vite et ainsi voler. 

 Fruit des Sables - Suna Suna no Mi (mangé par Crocodile) : le corps de celui qui le mange se transforme en sable. Il peut contrôler le sable à sa guise et peut assécher l'humidité avec ses mains pouvant ainsi par exemple assécher l'eau présente dans le corps de son adversaire et par conséquent le tuer, envoyer des vagues de sables, des lames de sables et des tempêtes de sable balayant tout sur son passage. Toutefois, son corps redevient solide s'il entre en contact avec un liquide (sang, eau...).

 Pyro-Fruit - Mera Mera no Mi (mangé par Portgas D. Ace puis par Sabo) :  le corps de celui qui le mange se transforme en feu. Il peut donc créer des déflagrations surpuissantes et contrôler les températures ambiantes. Il peut aussi utiliser son feu pour se propulser et aller beaucoup plus vite. Cependant, le feu ne résiste pas au magma.  

 Fulguro-Fruit - Goro Goro no Mi  (mangé par Ener) :  le corps de celui qui le mange se transforme en foudre. Il peut donc se déplacer à la vitesse de la foudre et foudroyer n'importe quoi mis à part les éléments non-conducteurs tels que le caoutchouc. Il peut créer de puissants orages ou des sphères de foudre très puissantes. En combinant le Haki à sa foudre, son utilisateur peut entendre des choses à plus de  à la ronde. Il peut également s'auto-réanimer s'il tombe inconscient.

 Fruit du Givre - Hie Hie no Mi (mangé par Kuzan) : le corps de celui qui le mange se transforme en glace. Il est capable de geler n'importe quoi et quasiment n'importe qui, lancer des vagues surpuissantes d'air glacé qui peuvent tout geler sur leurs passages et est immunisé aux différentiels de température quand celui-ci intensifie le froid ambiant. Son utilisateur peut neutraliser ses opposants en un tour de main ou même geler une vaste étendue d'eau pendant 1 semaine.

 Fruit des Ténèbres - Yami Yami no Mi (mangé par Marshall D. Teach) : le corps de celui qui le mange se transforme en ténèbres. Il devient capable de modifier la gravité afin d'attirer à lui et d'absorber à peu près n'importe quoi dans un "trou noir" et de les relâcher par la suite. Il permet aussi d'annuler les pouvoirs des autres utilisateurs de fruit du démon lorsqu'il les touche. Par ailleurs, il s'agit du seul Logia qui ne puisse pas éviter les coups physiques, son utilisateur acquiert dès lors une forte sensibilité à la douleur. À noter qu'il peut absorber le pouvoir du fruit du démon de son possesseur comme Marshall D. Teach le fera avec Barbe Blanche.

 Fruit Luminescent - Pika Pika no Mi (mangé par Borsalino) : le corps de celui qui le mange se transforme en lumière. Il est alors capable de se déplacer et de frapper quasiment n'importe qui rapidement. Il peut également se déplacer à la vitesse de la lumière, émettre des rayons explosifs et lumineux, aveugler ses ennemis et créer des armes constituées de lumière (épée, lance...).   

  Fruit du Magma - Magu Magu no Mi (mangé par Sakazuki) : le corps de celui qui le mange se transforme en lave. Il peut alors faire fondre tout ce qu'il veut et quasiment n'importe qui. Il peut aussi créer des mains géantes de lave qui, après avoir été lancées dans l'atmosphère, font redescendre les particules volcaniques sur la terre ferme qui peuvent causer de gros dégâts. Le feu est impuissant contre le magma.

 Fruit du Marais - Numa Numa no Mi (mangé par Caribou) : le corps de celui qui le mange se transforme en boue et devient un marais vivant. Il peut créer des marécages sans fond pour empêcher ses victimes de s'enfuir : plus ses victimes se débattent, plus elles s'enfoncent. Il peut grâce à ce principe les enfermer dans son corps tout en gardant sa taille initiale. Cela permet également de conserver des armes dans son propre corps, comme une mitrailleuse ou une faux, et de les faire sortir pour s'en servir le moment voulu. 

 Fruit du Gaz - Gasu Gasu no Mi (mangé par César Clown) : le corps de celui qui le mange se transforme en gaz. Ainsi, son corps peut changer de forme à sa guise. Il peut flotter très haut et se faufiler par n'importe quel passage étroit ou impossible d'accès en temps normal. Il semble être immunisé contre certains poisons, peut en créer d'autres comme des gaz hallucinogènes et peut même purifier l'air intoxiqué. Il peut étouffer ses victimes en les privant d'oxygène. Il est également capable de créer un gaz explosif ainsi que de cracher un rayon capable de faire fondre le métal.

 Fruit du Flocon - Yuki Yuki no Mi (mangé par Monet) : le corps de celui qui le mange se transforme en neige. Il peut créer un violent blizzard, des barrières solides de neige ou même des igloos. Il peut aussi refroidir ses adversaires par le biais de son corps afin de, par exemple, les mettre en état de stase. Il peut aussi se transformer en "monstre" de neige, se doter d'une paire d'ailes de neige et transformer ces parties en glace aussi tranchantes et solides que l'acier. Il permet également de donner forme à des créatures de neige (ex : lapins de neige) et de s'en servir comme projectile. Enfin, son utilisateur peut se servir de son pouvoir pour manipuler des pics de neige lui servant de sabres.

 Sylvo-Fruit - Mori Mori no Mi (mangé par Aramaki) : le corps de celui qui le mange se transforme en forêt vivante. Il peut créer des arbres et faire pousser de la végétation où il le souhaite. Il peut également utiliser des branches pour absorber les nutriments de ses victimes.

Fruit du démon artificiels

Paramecia 

 Duplicata du fruit du Barbotage - Sui Sui no Mi (transfusé dans le Séraphin S-Shark) : Permet à l'utilisateur de liquéfier toutes surfaces autour de lui. Il peut donc nager dans des surfaces telles que les murs ou même le sol.
 Duplicata du fruit des Coussinets - Nikyu Nikyu no Mi (transfusé dans le Séraphin S-Bear) : Permet à l'utilisateur, grâce à des coussinets qu'il détient aux mains, de projeter de puissantes ondes de chocs, de se téléporter ou bien de repousser tout et n'importe quoi tels que la douleur et les attaques physiques. Son utilisateur peut "expédier" ses adversaires n'importe où il le désire.
 Duplicata du fruit de la Passion - Mero Mero no Mi (transfusé dans le Séraphin S-Snake) : Permet à son possesseur d'utiliser l'amour comme une arme fatale à l'aide de divers moyens. Ces techniques ont pour but de pétrifier les personnes ou objets et ont toutes une forme de cœur (rayons, baisers perçants, coups de pied, etc.). Ce pouvoir ne fonctionne que sur les personnes ayant une attirance (même infime) pour l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur inverse le processus, la victime n'a aucun souvenir du temps passé pendant sa pétrification.
 Duplicata du fruit Tailladant - Supa Supa no Mi (transfusé dans le Séraphin S-Hawk) : Permet de transformer des parties de son corps en acier tranchant. Son possesseur peut, par exemple, transformer son corps en lames tranchantes pour qu'elle le protège ou ses bras pour qu'ils deviennent des lames acérées.

Zoan 

 Fruit du démon artificiel de Végapunk (mangé par Momonosuké Kozuki) : il permet de se transformer en un dragon oriental.
 SMILE :
SMILE de mouton (mangé par Sheep's head) : il permet de se transformer en mouton.
 SMILE de chauve-souris (mangé par Batman) : il permet de se transformer en chauve-souris.
 SMILE de gazelle (mangé par Gazelleman) : il permet de se transformer en gazelle.
 SMILE de souris (mangé par Mouseman) : il permet de se transformer en souris.
 SMILE de lion (mangé par Holdem) : il permet de se transformer en lion.
 SMILE de cheval (mangé par Speed et Fuga) : il permet de se transformer en cheval.
 SMILE de serpent (mangé par Snakeman et Sarahebi) : il permet de se transformer en serpent.
 SMILE de lapin (mangé par Rabbitman) : il permet de se transformer en lapin.
 SMILE d'hippopotame (mangé par Plouf) : il permet de se transformer en hippopotame.
 SMILE de l'alpaga (mangé par Alpagaman) : il permet de se transformer en alpaga.
 SMILE de l'éléphant (mangé par Pouilleux) : il permet de se transformer en éléphant.
 SMILE du scorpion (mangé par Trouduc) : il permet de se transformer en scorpion.
 SMILE du singe (mangé par Solitaire) : il permet de se transformer en singe.
 SMILE du tatou (mangé par Tatouman) : il permet de se transformer en tatou.
 SMILE de l'autruche (mangé par Dachoman) : il permet de se transformer en autruche.
 SMILE de l’écureuil volant (mangé par Bao Huang) : il permet de se transformer en écureuil volant.
 SMILE du serpent blanc (mangé par Tenjo-Sagari) : il permet de se transformer en serpent blanc.
 SMILE du gorille (mangé par Briscola et Mizerka) : il permet de se transformer en gorille.
 SMILE du coq (mangé par Fourtricks) : il permet de se transformer en coq.
 SMILE de la girafe (mangé par Hamlet) : il permet de se transformer en girafe.
 SMILE de crotale (mangé par Poker) : il permet de se transformer en crotale.
 SMILE de l'hétérodon (mangé par Nuré-Onna) : il permet de se transformer en hétérodon.
 SMILE de caïman (mangé par Caimanlady) : il permet de se transformer en caïman.
 SMILE du carlin (mangé par Wa-Nyudo) : il permet de se transformer en carlin.

Fruits n'apparaissant pas dans le manga 
Voici la liste des fruits du démon qui n'apparaissent pas dans le manga : soit ils proviennent des épisodes fillers de l'anime ou des films, soit ils ont été créés pour le besoin d'un jeu vidéo.

Paramecia 

 Fruit de la Vocalise - Goe Goe no Mi (mangé par El Dorago dans le film 1 : One Piece : Le film) : la personne ayant mangé ce fruit se sert de faisceaux sonores convertis en lasers pour tout détruire sur son passage.

 Fruit du Murmure - Hiso Hiso no Mi (mangé par Apis dans l'arc hors-série Île du navire de guerre). Ce fruit permet à l'utilisateur de comprendre le cœur d'un animal ou, en d'autres mots, permet à l'utilisateur de parler aux animaux. Celui-ci ne peut pas contrôler la volonté des animaux.

 Fruit Slash Slash - Kama Kama no Mi (mangé par Eric dans l'arc hors-série Île du navire de guerre) : celui qui a mangé ce fruit peut créer des lames d'airs aussi tranchantes que la lame d'un sabre.

 Fruit Incassable - Kachi Kachi no Mi (mangé par Bear King dans le film 2 : L'Aventure de l'île de l'horloge) : celui qui le mange devient aussi dur que le roc et peut augmenter la chaleur de membres corporels déterminés pour que son adversaire se brûle en les touchant.

 Fruit du Sommeil - Nemu Nemu no Mi (mangé par Noko dans l'arc hors-série Ocean's Dream) : Ce fruit permet d'endormir n'importe qui via hypnose. L'utilisateur peut ainsi pénétrer dans la mémoire de la personne endormie pour lui infliger des dégâts comme la perte de mémoire ou les cauchemars.

 Fruit du Nain - Mini Mini no Mi (mangé par Bruce dans le jeu vidéo One Piece : Round the Land et par Lily Enstomach dans l'arc hors-série Ambition de Z) : permet à son utilisateur de rétrécir à volonté.

 Fruit de la Chaleur - Atsu Atsu no Mi (mangé par Accino dans l'arc hors-série Lovely Land). L'utilisateur peut contrôler sa chaleur corporelle et l'augmenter à plus de  degrés, ce qui lui permet de faire fondre n'importe quoi. Il devient donc insensible au froid.

 Fruit du Chamquipue - Noko Noko no Mi (mangé par Musshul dans le film 9 : Épisode de Chopper : Le Miracle des cerisiers en hiver) : la personne qui mange ce fruit peut créer des spores empoisonnés. Ces spores peuvent prendre diverses forme (rayons laser, clones, ...). Bien sûr, son utilisateur est immunisé au poison mais son pouvoir est vulnérable au feu. 

 Fruit du Filet - Ami Ami no Mi (mangé par Largo dans l'arc hors-série Little East Blue) : Ce fruit permet à son utilisateur de manger des matériaux de n'importe quel type (feu, métal…) et de créer des filets avec les propriétés de la substance ingérée. Ce fruit est idéal pour capturer les ennemis.

Fruit de la Copie - Kopi Kopi no Mi (mangé par Chameleone dans le One Piece Premier Show 2012) : Ce fruit permet à son utilisateur de copier les capacités d'autres personnes en touchant et prenant un coup d'un adversaire.

 Fruit Touffu-Touffu - Mosa Mosa no Mi (mangé par Bins dans le film 12 : One Piece : Z): Ce fruit permet à son utilisateur d'accélérer le taux de croissance des plantes et de les contrôler à sa guise. Son utilisateur peut s'en servir principalement pour piéger ou attaquer ses ennemis à l'aide de lianes mais également pour se protéger des attaques ennemies. Il ne peut cependant faire pousser des plantes que dans des environnements où pousse de la végétation.

 Fruit du Jeune-Jeune - Modo Modo no Mi (mangé par Ain dans le film 12 : One Piece : Z): Ce fruit permet à son détenteur de rajeunir les gens et de retourner les objets à leur état 12 ans auparavant (par exemple : des roches volcaniques retourneront à l'état de lave). Ce pouvoir se manifeste par la création d'une aura rose avec laquelle son utilisateur doit toucher sa cible pour l'activer. Plus l'objet ou la personne est touché par ce pouvoir, plus celle-ci rajeunit. Si le nombre de "toucher" est supérieur à l'âge de la personne ou de l'objet touché (moins 12 ans à chaque toucher), il/elle disparait définitivement.

 Fruit du Fourneau - Gutsu Gutsu no Mi (mangé par Lambor Bukini dans le One Piece Premier Show 2013 et par Bill dans l'arc hors-série Silver Mine) : Ce fruit permet à son utilisateur de produire et de faire fondre toute structure dans de l'argent. Il peut aussi créer des armes et transformer des êtres vivants en statues d'argent.

 Fruit du Dresseur - Peto Peto no Mi (mangé par Breed dans l'arc hors-série Récupération de César): Ce fruit permet de produire une matière verte gluante et de l'enrouler autour du cou de n'importe quel être vivant pour le contrôler par le son de la voix. Le "collier" est indestructible. Toutefois, il est possible de se protéger de ses effets en se bouchant les oreilles. L'utilisateur a aussi la possibilité d'utiliser son pouvoir sur lui-même pour accroître ses capacités physiques et obéir à ses propres ordres de manière à les exécuter efficacement.

 Fruit du Lien - Kone Kone no Mi (mangé par Bildy dans le One Piece Premier Show 2014) : Ce fruit permet à son utilisateur de transformer les personnes qu'il touche en d'autres individus, copiant ainsi l'apparence, les capacités et la force de ces derniers. Néanmoins, l'utilisateur ne peut pas se transformer lui-même.

 Fruit du Plus-Plus - Moa Moa no Mi (mangé par Byrnndi World dans l'épisode spécial 8 : 3D2Y : Surmonter la mort de Ace ! Le vœu de Luffy à ses amis) : Il permet à son utilisateur d'augmenter diverses capacités d'objet (vitesse, taille, ...) qu'il touche jusqu'à 100 fois la capacité initiale. Son utilisateur peut par extension augmenter ses propres capacités.

 Fruit du Cube - Kyubu Kyubu no Mi (mangé par Gairam dans l'épisode spécial 8 : 3D2Y : Surmonter la mort de Ace ! Le vœu de Luffy à ses amis) : Il permet à son utilisateur de transformer tout ce qu'il touche en cubes (sol, navires, humains) et de les contrôler. Ces cubes assemblés peuvent former des structures plus complexes.

 Fruit de la Magie - Maji Maji no Mi (mangé par Inchikin dans l'événement Lucy & Lucy Coliseum the Battle du parc d'attraction J-WORLD Tokyo) : Ce fruit permet à son utilisateur d'utiliser des techniques magiques ressemblant aux tours effectués par des magiciens lors des spectacles.

 Nitro-Fruit - Nito Nito no Mi (mangé par Bürst dans le One Piece Premier Show 2015) : Ce fruit confère à son utilisateur les propriétés de nitroglycérine : à chaque claquement des mains, une explosion se produit.

 Fruit de l'Amour - Hore Hore no Mi (mangé par Bonbon dans le One Piece Premier Show 2015) : Ce fruit permet à son utilisateur de manipuler toutes personnes en les faisant tomber amoureuses. Il réalise cette manipulation en envoyant un rayon de lumière sur ses victimes via les ailes de sa tenue de paon.

 Fruit du Passe-Muraille - Nuke Nuke no Mi (mangé par Tanaka dans le film 13 : One Piece : Gold) : Ce fruit permet à son utilisateur de passer dans des objets solides pour s'échapper ou pour traverser les murs.

 Fruit du Tchou-Tchou - Koro Koro no Mi (mangé par Avelon dans l'arc hors-série Silver Mine) : Ce fruit permet à son utilisateur de transformer ses mains et ses pieds en roues. L'utilisateur devient donc un "homme-wagon".

 Fruit des Chaines - Jara Jara no Mi (mangé par Mad Treasure dans l'épisode spécial 11 : Heart of Gold) : Ce fruit permet à son utilisateur de produire et de contrôler des chaines à volonté.

 Fruit du Camouflage - Iro Iro no Mi (mangé par Psycho P dans l'épisode spécial 11 : Heart of Gold) : Ce fruit permet à son utilisateur de produire et de créer de la peinture pour camoufler des gens ou des objets.

 Fruit de l'Or - Gol Gol no Mi (mangé par Gild Tesoro dans le film 13 : One Piece : Gold) : Ce fruit permet à son utilisateur de manipuler l'or à volonté. Il peut transformer des objets solides en or et aussi les faire fondre. Il peut recouvrir son corps d'or, jusqu'à se transformer en golem géant en or massif. Il peut aussi faire des bâtiments en or et les contrôler.

 Fruit de la Chance - Raki Raki no Mi (mangé par Baccarat dans le film 13 : One Piece : Gold) : Ce fruit permet à son utilisateur de voler la chance des personnes qu'il touche et de l'utiliser pour soi.

 Fruit des Vagues de Chaleur - Nepa Nepa no Mi (mangé par Wilder dans le One Piece Premier Show 2016) : Ce fruit permet à son utilisateur de générer des vagues de chaleurs.

 Fruit des Choses - Mono Mono no Mi (mangé par Pokke dans le One Piece Premier Show 2016) : Ce fruit permet à son utilisateur de cloner toute chose, tel que l'utilisateur lui-même, d'autres personnes ou encore des objets.

 Fruit de la Vision - Bijo Bijo no Mi (mangé par Ann dans le film 14 : One Piece : Stampede) : Ce fruit lui permet de créer des illusions temporaires ayant la forme de la personne souhaitée.

 Fruit du Tir - Ute Ute no Mi (mangé par Bad One Gracie dans le One Piece Premier Show 2017) : Ce fruit permet à son utilisateur de transformer toute chose en arme à feu.

 Fruit du Potelé - Pocha Pocha no Mi (mangé par Neiro dans le One Piece Premier Show 2017) : Ce fruit permet à son utilisateur d'ajouter de la graisse dans le corps de ses adversaires afin de les immobiliser.

 Fruit du Brûleur - Bana Bana no Mi (mangé par Bounty dans le One Piece Premier Show 2018) : Ce fruit permet à son utilisateur de transformer sa jalousie en chaleur et en flammes.

 Fruit du Livreur - Deri Deri no Mi (mangé par Prize dans le One Piece Premier Show 2018) : Ce fruit permet à son utilisateur d'envoyer un objet sur n'importe quelle cible à portée de vue de l'utilisateur.

 Fruit de la Dissolution - Dero Dero no Mi (mangé par Artur Bacca dans le roman One Piece Roman - Novel Law) : Ce fruit permet à son utilisateur de dissoudre toute chose en liquide, y compris lui-même, en tirant des rayons dans les yeux de ses adversaires.

 Fruit de la Bombe - Basu Basu no Mi (mangé par Balzac dans le One Piece Premier Show 2019) : Ce fruit permet à son utilisateur de transformer toute chose en bombe.

 Fruit de la Ferraille - Gasha Gasha no Mi (mangé par Douglas Bullet dans le film 14 : One Piece : Stampede) : Ce fruit permet à son utilisateur de manipuler et de combiner des objets tels que le fer et les armes.

 Fruit de la Nécromancie - Nibi Nibi no Mi (mangé par Kardia dans le One Piece Premier Show 2021) : Ce fruit permet à son utilisateur de reproduire l'apparence des défunts.

 Fruit du Réglage - Chuni Chuni no Mi (mangé par Yehudi dans le One Piece Premier Show 2022) : Ce fruit permet à son utilisateur d'ajuster les pouvoirs, c'est-à-dire d'augmenter ou de diminuer les capacités et les pouvoirs des êtres vivants.

 Fruit de la Musique - Uta Uta no Mi (mangé par Uta dans le film 15 : One Piece : Red) : Ce fruit permet à son utilisateur d'endormir les gens avec son chant et de les faire entrer dans un monde onirique. Il peut également contrôler le corps de ceux qu'il a fait s'endormir.

 Fruit des Gantelets - Kote Kote no Mi (mangé par Adio Suerte dans le jeu vidéo One Piece Odyssey) : Ce fruit permet à son utilisateur d'invoquer de grands gantelets avec lesquels il peut saisir et manipuler n'importe quelle chose non vivante.

Zoan

Normal 

 Fruit du Volatile, version Aigle - Tori Tori no Mi (mangé par Buzz dans le film 11 : One Piece 3D : À la poursuite du chapeau de paille) : Très similaire au Fruit du Volatile version Faucon.

 Fruit du Bovin, version Lama - Ushi Ushi no Mi (mangé par Alpacacino dans l'arc hors-série Ambition de Z) : Permet de se transformer en lama.

Mythique 

 Fruit du Canidé, version Raton Laveur - Inu Inu no Mi (mangé par Pato dans le jeu vidéo One Piece : Unlimited World Red) : Permet de se transformer en Tanuki, une créature mythologique japonaise.

 Fruit de la Chauve-Souris, version Vampire - Batto Batto no Mi (mangé par Patrick Redfield dans le jeu vidéo One Piece : Unlimited World Red) : Permet à son utilisateur de se transformer en vampire, une créature horrifique légendaire. Ce fruit permet d'absorber la vitalité des gens en les faisant vieillir.

 Fruit du Volatile, version Nue - Tori Tori no Mi (mangé par Toratsugu dans la série d'artworks One Piece Art NUE) : Permet à son utilisateur de se transformer en nue.

Logia 

 Fruit de la Dissolution - Toro Toro no Mi (mangé par Honey Queen dans le film 2 : L'Aventure de l'île de l'horloge) : le corps de celui qui le mange se transforme en liquide. Honey Queen peut, par exemple, liquéfier ses bras pour les allonger. Elle peut également voyager à travers des canalisations.

 Fruit du Papier - Pasa Pasa no Mi (mangé par Simon dans le jeu vidéo One Piece - Big Secret Treasure of the Seven Phantom Islands) : le corps de celui qui le mange se transforme en morceaux de papier. Il permet notamment d'esquiver facilement les attaques et même de produire des cartes, voire des livres. Très efficace face à l'électricité mais vulnérable au feu.

 Fruit du Bonbon - Ame Ame no Mi (mangé par Gasparde dans le film 4 : L’Aventure sans issue) : le corps de celui qui le mange se transforme en sirop. Il peut aussi contenir dans son corps toute masse solide le traversant (épées, poings, pieds, ...). Seulement, il est vulnérable s'il est atteint par une matière farineuse.

Fruits mentionnés dans le courrier des lecteurs 
Voici la liste des fruits du démon ont été mentionnés dans le courrier des lecteurs, par soit ces derniers, soit par Oda lui-même.

Paramecia 

 Fruit de la Gerbe - Gero Gero no Mi (mangé par un lecteur) : Permet de vomir en continu, ce qui empêche ses ennemies de l'approcher.

 Fruit de la Blague Foireuse - Samu Samu no Mi (mangé par un lecteur) : Permet de ne dire que des plaisanteries qui n'amusent personne. L'utilisateur est voué à casser l'ambiance toute sa vie.

 Fruit de la Démangeaison, version Entrejambe - Muzu Muzu no Mi (mangé par un lecteur) : Permet d'avoir des démangeaisons au niveau de l'entrejambe en continu, poussant l'utilisateur à se gratter.

 Fruit du Prout-Prout - Poo Poo no Mi (mangé par ) : Permet de faire perdre connaissance à n'importe qui grâce aux effluves nauséabonds de l'utilisateur.

Fruits non nommés 
Ces fruits sont évoqués dans le manga mais ne possèdent aucun nom officiel.

Paramecia 

 Fruit mangé par Jewerly Bonney : Permet à l'utilisateur de manipuler l'âge de n'importe quelle personne, le sien inclus.

 Fruit mangé par Urouge : Permet à l'utilisateur de convertir les dégâts subis en force, augmentant la taille de ses muscles.

 Fruit mangé par Sanjuan Wolf : Permet à l'utilisateur de devenir plus grand que les géants.

Zoan 

 Fruit mangé par Minotaure : celui qui le mange peut se transformer en taureau.

 Fruit mangé par Minokoala : celui qui le mange peut se transformer en koala.

 Fruit mangé par Minocéros : celui qui le mange peut se transformer en rhinocéros.

 Fruit mangé par Minozèbre : celui qui le mange peut se transformer en zèbre.

 Fruit mangé par Onigumo : celui qui le mange peut se transformer en araignée.

 Fruit mangé par Dalmatien : celui qui le mange peut se transformer en dalmatien.

 Fruit mangé par Epoida : celui qui le mange peut se transformer en chenille.

 Fruit mangé par Minochihuahua : celui qui le mange peut se transformer en chihuahua.

Articles connexes 
 One Piece
 Univers de One Piece
 Personnages de One Piece

Bibliographie 

  (partie « Encyclopédie », section « Fruit du démon »)
 
 SBS (abréviation de 質問を募集する Shitsumon o Boshū Suru, « J'ai une question ») rédigés par l'auteur
 La Volonté du D

Notes et références 

One Piece
Fruit ou légume de fiction